Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2006 je potekalo od 12. do 22. aprila v Ängelholmu in Halmstadu, Švedska. Prvenstvo so osvojile ZDA, ki so v finalu odpravile Finsko 3-1. Češka je v boju za tretje mesto premagala Kanado 4-1.

Tekme so igrali v dvorani Ängelholms Ishall v Ängelholmu ter v dvorani Sannarps Isstadion v Halmstadu.

Elitna divizija

Skupinski del

Skupina A

Rezultati

Skupina B

Rezultati

Skupina za obstanek

Rezultati
Pomni: Naslednji dve tekmi iz skupinskega dela se štejeta tudi v skupini za obstanek:
15. april 2006:  2–5 
16. april 2006:  1–5

Končnica

Drevo končnice

Četrtfinale

Polfinale

Tekma za peto mesto

Tekma za bronasto medaljo

Finale

Končna lestvica in statistika

Končna lestvica

 in  sta izpadli v Divizijo I za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2007.

Vodilni strelci

Vodilni vratarji
(Tisti, ki so odigrali najmanj 60 minut.)

Divizija I

Skupina A
Skupina A divizije I je potekala od 3. do 9. aprila v Miskolcu, Madžarska.

 je napredovala v elitno divizijo in  je izpadla v Divizijo II za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2007.

Rezultati

Skupina B
Skupina B divizije I je potekala od 2. do 8. aprila v dvoranah Riga Arena in Volvo Sportcenter v Rigi, Latvija.

 je napredovala v elitno divizijo in  je izpadla v Divizijo II za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2007.

Rezultati

Divizija II

Skupina A
Skupina A divizije II je potekala od 2. do 8. aprila v Meranu, Italija.

 je napredovala v Divizijo I in  je izpadla v Divizijo III za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2007.

Rezultati

Skupina B
Skupina B divizije II je potekala od 15. do 21. marca v Elektrenaiu in Kaunasu, Litva.

 je napredovala v Divizijo I in  je izpadla v Divizijo III za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2007.

Rezultati

Divizija III
Divizija III je potekala od 13. do 19. marca v Miercurea-Ciucu, Romunija.

 in  sta napredovali v Divizijo II za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2007.

Rezultati

Zunanje povezave
Uradni rezultati in statistika prvenstva iz IIHF:
Prvenstvo
Divizija I - skupina A
Divizija I - skupina B
Divizija II - skupina A
Divizija II - skupina B
Divizija III

2006 v hokeju na ledu
Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let
Športne prireditve na Švedskem
Športne prireditve na Madžarskem
Športne prireditve v Latviji
Športne prireditve v Italiji
Športne prireditve v Litvi
Športne prireditve v Romuniji